Карен — многозначный термин.

Фамилия, имя 
Карен — фамилия. Известные носители:
 Карен, Джеймс (1923—2018) — американский характерный актёр.
 Карен, или Карен-Пахлевиды / Карин-Пахлевиды — парфянская владетельная династия из Гиркании, один из семи Великих домов Парфии.

Ка́рен — используется как женское имя в англоязычных странах с 40-х годов.
 Карен Купер — персонаж фильма «Ночь живых мертвецов» (актриса Кира Шон).
 Карен Пейдж — персонаж комиксов о Сорвиголове от Marvel.

Каре́н (Гарен) — мужское армянское имя. Носители, известные по мужскому имени:
 Карен Карленович Авагян (род. 1974) — армянский общественный и политический деятель.
 Карен Гарегинович Аванесян (род. 1957) — советский и российский артист эстрады, юморист, пародист. Заслуженный артист России (2009).
 Карен Араратович Асрян (1980—2008) — армянский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Карен Зармайрович Бабурян (1954—2011) — политический и государственный деятель НКР (Арцах).
 Карен Артаваздович Кавалерян (род. 1961) — российский поэт, драматург, член Союза Писателей России.
 Карен Вильгельмович Карапетян (род. 1963) — армянский политик, Премьер-министр Республики Армения (2016—2018).
 Карен Араевич Свасьян (род. 1948) — философ (специалист по истории философии, культурологии и теории познания), историк культуры, литературовед, переводчик и антропософ.
 Карен Ашотович Степанян (род. 1952) — литературовед. Член редколлегии журнала «Знамя», заведующий отделом критики.
 Карен Аветикович Тер-Мартиросян (1922—2005) — советский и российский физик-теоретик.
 Карэн (Карен) Суренович Хачатурян (1920—2011) — армянский советский и российский композитор. Народный артист РСФСР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1976).
 Карен Георгиевич Шахназаров (род. 1952) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Народный артист РФ (2002).

Другое 
 Карен — штат (национальный округ) в Мьянме.
 Карен — район Котбуса, федеральная земля Бранденбург, Германия
 Карен — пригород Найроби.
 Карен — органическое соединение ряда терпенов, компонент скипидара.
 Карены — народ, проживающий в Мьянме и Таиланде.

См. также